Kabinett Fanfani steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Fanfani I
 Kabinett Fanfani II 
 Kabinett Fanfani III
 Kabinett Fanfani IV
 Kabinett Fanfani V
 Kabinett Fanfani VI